Huskisson ist der Name von:
 William Huskisson (1770–1830), britischer Politiker
 Huskisson, einem Ort in New South Wales, Australien